«Condado de Armstrong» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Condado de Armstrong (Pensilvania)
 Condado de Armstrong (Texas)